Kraksaan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kraksaan (ort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Kecamatan Kraksaan, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar